Rezende ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Ricardo Rezende Tropa (1939–2020), portugiesischer  Filmregisseur, siehe Alfredo Tropa
 André Rezende Sá (* 1977), brasilianischer  Tennisspieler, siehe André Sá
 Antônio Alberto Guimarães Rezende (1926–2015), brasilianischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Caetité
 Bernarda Carvalho de Rezende (1923–2000), brasilianische Dichterin, siehe Dina Mangabeira
 Bernardo Rezende (* 1959), Trainer der brasilianischen Volleyballnationalmannschaft
 Bruno Rezende (* 1986), brasilianischer Volleyballspieler
 Calvin Rezende (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Daniel Rezende (* 1969), brasilianischer Filmeditor
 Dorinha Rezende (* 1964), brasilianische Politikerin
 Iris Rezende (1933–2021), brasilianischer Politiker
 José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943–2010), brasilianischer Komponist und Pianist, siehe Almeida Prado
 Klaus Werner Lobo de Rezende (* 1967), österreichischer Buchautor, Politiker, Clown und Vortragender, siehe Klaus Werner-Lobo
 Manoel Rezende de Mattos Cabral (* 1950), brasilianischer Fußballspieler, siehe Nelinho
 Roberto de Souza Rezende (* 1985), brasilianischer Fußballspieler, siehe Roberto de Souza
 Welberth Rezende (* 1975), brasilianischer Politiker